Omelnyk (ukrainisch / russische Entsprechung: /) ist ein geographischer Name in der Ukraine:

Dörfer
 Omelnyk (Krementschuk), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Krementschuk
 Omelnyk (Polohy), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy
 Omelnyk (Onufrijiwka), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Onufrijiwka

Flüsse
 Omelnyk (Dnepr), Nebenfluss des Dnepr in der Ukraine
 Omelnyk (Psel), Nebenfluss des Psel in der Ukraine